Mikroliter kan syfta på:
 Mikroliter (mått) – en miljondels liter
 Mikroliter – böjningsform av mikrolit